iets dat of iemand die goed is, zie: goed en kwaad
het vm. waterschap De Goedheid